Hai steht für:
 Haifisch, ein Knorpelfisch, siehe Haie
 Hai (bemannter Torpedo), Projekt der Deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 Hai (Bootsklasse), Segelbootsklasse
 Hai (Distrikt) der Kilimandscharo-Region in Tansania
 Hai, Alternativtitel eines US-amerikanisch-mexikanischen Actionfilms von Samuel Fuller, siehe Outsider (1969)
 U-Hai, U-Boot der Bundesmarine, siehe U 2365
 ein Schiff, siehe Hval (Schiff, 1896) #Schwesterboote
 Monteverdi Hai 450, ein Pkw-Modell des Schweizer Herstellers Monteverdi

Hai ist der Name bzw. Namensbestandteil folgender Personen:
 Ching Hai (* 1950), vietnamesische Schriftstellerin
 Hai Gaon, jüdisches Akademieoberhaupt
 Hai Rui (1514–1587), chinesischer Beamter
 Hai (Goldschmied), ägyptischer Goldschmied im Mittleren Reich (2119–1794 v. Chr.)
 Hai (Künstler), ägyptischer Künstler unter Ramses III. (1183–1152 v. Chr.)
 Hai (Nekropolenhandwerker), ägyptischer Nekropolenhandwerker unter Amenmesse bis Ramses III. (1203–1152 v. Chr.)
 Hai (Vorzeichner), ägyptischer Vorzeichner unter Ramses III. bis in die Mitte der 20. Dynastie (1183–1244 v. Chr.)
 Jack El-Hai (* 1958), US-amerikanischer Journalist, Autor und Hochschullehrer

hai steht für:
 Haida (Sprache) (ISO-639-3-Code), indigene Sprache Nordamerikas

HAI steht für:
 Haiti, olympisches Länderkürzel
 Hammerer Aluminium Industries, ein österreichischer Verarbeiter von Aluminium
 Health Action International, als Non-Profit-Organisation, eine Organisation zur Kontrolle der Pharmazeutischen Industrie in Amsterdam
 Healthcare Associated Infection, Infektion in zeitlichem Zusammenhang mit einem Krankenhausaufenthalt, siehe Nosokomiale Infektion
 Helicopter Association International, US-amerikanischer Luftfahrtverband
 Hellenic Aerospace Industry, griechisches Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen
 Human Assets Index, sozioökonomischer Indikator

Siehe auch:
 Hay, Haj, HEI, Hey
 HI, High
 Der weiße Hai (Begriffsklärung)

Abkürzung